В 1922 году сборная Польши провела 4 товарищеских матча. 2 победы, 1 ничья и 1 поражение. Разница мячей 6:5.

Бомбардиры сборной Польши в 1922 году:
 Юзеф Гарбень — 2 гола;
 Юзеф Калюжа — 2 гола;
 Юзеф Клоц — 1 гол (первый гол сборной Польши в ворота соперников)
  — 1 гол
 Людвик Гинтель забил автогол в матче с венграми.

14 мая 1922 года в Кракове, на , состоялся ответный матч после поражения в декабре. Это был первый матч сборной Польши сыгранный в Польше. Он также закончился победой венгров, 0:3.

Первая победа польской команды состоялась 28 мая 1922 года, когда в товарищеской встрече на олимпийском стадионе в Стокгольме, сборная Польши одержала победу 2:1 над сборной Швеции, забив в этой игре свой первый гол. На 27 минуте матча, при счёте 0:0, со штрафного удара, исторический гол забил игрок краковской Ютженки Юзеф Клоц. На 74 минуте матча Юзеф Гарбень забил первый гол сборной Польши с игры. Судьёй матча был австриец Хуго Майсль.

Матч № 2 
Товарищеский матч

Отчёт о матче

Матч № 3 
Товарищеский матч

Отчёт о матче

Матч № 4 
Товарищеский матч

Отчёт о матче

Матч № 5 
Товарищеский матч

Отчёт о матче

Примечания 
 Нумерация матчей приводится по официальной польской нумерации в справочнике ПЗПН.

Источники 
 Andrzej Gowarzewski: Encyklopedia piłkarska Fuji. Tom 2. — Biało-Czerwoni. Dzieje reprezentacji Polski. Katowice: Wydawnictwo GiA, 1991

Сборная Польши по футболу
Футбол в Европе в 1922 году
1922 год в Польше